Эвен (Éven, также известный как Evenus, Ivone, Yvo, Yves, Ivo de San Melan) — католический церковный деятель XI века. Возведён в ранг кардинала-дьякона в 1073 году. В 1076 году стал кардиналом-священником церкви Санти-Сильвестро-э-Мартино. В 1078 году стал архиепископом Доля.

Примечания

Литература 
 
  col. 870
 
 «Essai de liste générale des cardinaux. Les cardinaux du XIè siècle». Annuaire Pontifical Catholique 1927. Paris : Maison de la Bonne Presse, 1928, p. 147, no. 23
 Gams, Pius Bonifatius. Series episcoporum Ecclesiae catholicae. 3 v. in 1. Graz : Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1957, p. 547
 Guillotin de Corson, Amédée. Pouillé historique de l’archevêché de Rennes . 6 vols. Rennes : Fougeray, 1880 1886, I, 398 
 Mas Latrie, Louis. Trésor de chronologie d’histoire et de géographie pour l'étude et l’emploi des documents du moyen âge. Paris : Librairie Victor Palmé, 1889, col. 1180, no. 22
 Paris-Jallobert, Paul. «Les cardinaux de Bretagne». Revue de Bretagne et de Vendée, n. ser., II (1887), 31.

Кардиналы Франции
Кардиналы Григория VII
Епископы Доля
Архиепископы XI века